

História

Precedentes 
Em meados de 1945, Guarujá havia conquistado sua autonomia administrativa de Santos a pouco mais de dez anos, mas seus prefeitos eram nomeados pelo Governador do Estado.

O fim da Segunda Guerra Mundial colocou o Estado Novo de Getúlio Vargas em xeque, e uma onda democratizante varreu o país.
Nessa época, o comando da cidade passou por diversas mãos, Paulo Figueiras Júnior passou o governo para Eduardo Boaventura, no ano seguinte, 1946, foi a vez de Renata Crespi da Silva Prado ser nomeada como Prefeita. Nesse mesmo ano, o Presidente da República, Eurico Dutra proibiu as atividades dos cassinos no país, desmotivando totalmente a Prefeita à manter-se no cargo, uma vez que, na sua opinião, Guarujá não seria viável economicamente sem os empregos e os visitantes advindos dos jogos. Sucederam-se, ainda em 1946, no comando da cidade, Alexandre Martins e depois, Gaspar Mena Falcão, Hermínio Amado e José da Costa e Silva.

Entusiastas 
Época de grande instabilidade política em Guarujá, onde lideranças locais começavam a articular a emancipação política da cidade, ou seja, eleger seu prefeito e uma Câmara de Vereadores. Pessoas como Domingos de Souza, Roberto e Atílio Gelsomini, Raphael Vitielo, Lídio Martins Corrêa, Jayme Daige, Aurélio Sório entre outros passaram a defender a idéia da realização de eleições.
Mas, para se firmar como cidade efetivamente emancipada, era essencial possuir um veículo ágil de informação e prestação de serviço à comunidade, foi cogitada então a idéia de existir uma emissora de rádio em Guarujá.

O proprietário da Rádio Record de São Paulo, Paulo Machado de Carvalho, tinha o hábito de vir à Guarujá para seu veraneio. Aproveitando a presença desse empreendedor do setor da comunicação, formou-se um grupo liderado por Domingos de Souza, e propuseram a fundação da Rádio Guarujá Paulista, sob o seu comando. Aceito o convite, foi providenciado o registrando junto à JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Resolvida a questão administrativa, constatou-se outro problema: o local de instalação da rádio. Um integrante do grupo, Manoel Domingos Cravo, possuía toda a área onde fica localizado o bairro hoje denominado Santa Rosa, e cedeu uma pequena porção, onde foram consolidados o transmissor e a antena.

O Começo 
A Rádio Guarujá Paulista iniciou suas transmissões na cidade em conforme dados fornecido pela ANATEL em 11 de Outubro de 1946, tendo portanto 65 anos completados hoje 11 de Outubro 2011, em um estúdio localizado na Rua Cavalheiro Nami Jafet, s/n°, com seu transmissor localizado no Sítio do Cravo, local também chamado, a época de Caieiras, ou o Bairro Santa Rosa, dos dias atuais.
Sua licença foi concedida pela Municipalidade em 06 de junho de 1957.

O loteamento do terreno no Bairro Santa Rosa foi aprovado e instituído quase 13 anos depois da instalação dos transmissores da rádio. Antes disso, o local era desabitado, não possuía infra-estrutura. Era composto por pequenos sítios e charcos.
Mesmo assim, a emissora se estabeleceu, apesar das dificuldades impostas pela lama e pela falta de urbanização nos arredores. Construiu sua estrutura, zelando por toda a área que ocupava, promovendo aterro em locais alagadiços, carpindo o mato, trazendo assim motivação a outros pioneiros, desenvolvendo  a ocupação e alavancando o progresso para aquela região.

Quando ocorreu o loteamento da região, Manoel Domingos Cravo já havia doado a propriedade do terreno onde estavam os transmissores à Municipalidade, mesmo havendo entendimento anterior, quando da instituição da rádio, que tratava-se de área de responsabilidade da Prefeitura, faltava a definição da titularidade do terreno, essencial para incluí-lo no loteamento e trazer a urbanização ao seu redor.

Amparo Legal do Terreno 
Em 1969 foi construído um imóvel em alvenaria, para abrigar os estúdios. Recebido o Habite-se, foi cobrado o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Dada a relevante ação de informação e prestação de serviço a comunidade, Hermínio Amado ex - Prefeito e funcionário de carreira da Prefeitura, encontrou amparo legal e suspendeu a cobrança.

Em 1976, o então Prefeito Raphael Vitielo concedeu aquela área à Rádio Guarujá Paulista, através da Escritura Pública de Direito Real de Uso de Área Municipal, pela Lei n° 1.303/76, de 05/11/1976.

Faixas 
Nessa ocasião ocorreu a transferência dos seus estúdios de Pitangueiras para o Bairro Santa Rosa, devidamente loteado e com endereço: Rua José Vaz Porto, número 175.

A concessão da AM, que opera em 1550 kHz, engloba várias faixas: Ondas Médias, Ondas Curtas e Ondas Tropicais. Em Ondas Curtas, opera em 5045 kHz e em Ondas Tropicais em 3385 kHz. É a única rádio da Baixada Santista que transmite também em Ondas Curtas e Tropicais. A programação nessas freqüências é a mesma da OM.

Desde então desenvolve sua programação e atividades nesse local, possuindo autorização para uso de local público, sendo a única emissora do município que possui a licença para exercer a radiodifusão na comarca de Guarujá.
Acompanhou momentos históricos do município – políticos, sociais, esportivos –, e possui além de valor comercial, um valor inestimável para a população.

O FM 
A Rádio Guarujá Paulista tem instalações comerciais também em Santos, onde opera em freqüência modulada (FM). As operações do FM começaram em meados da década de 1970, com estúdios instalados na Praça da República, no Centro de Santos, foi a primeira concessão de Santos, em 101.7 MHz. Antes da Lei das Telecomunicações, de 1997, a legislação determinava que a cada 100 mil habitantes, uma cidade ganhava o direito a ter uma concessão de FM (já em ondas médias, o pré-requisito populacional era menor). Portanto, Santos é a sede da FM.

No final do ano de 1987 houve um acordo entre um grupo de empresários de Osasco, que possuíam a freqüência de 104,5 MHz, e a Direção da Rádio Guarujá, que transmitia em 101.7 MHz. Com a troca das frequências entre as rádios, ambas puderam aumentar bastante suas potências em suas novas frequências, e mais: a Rádio Guarujá ficaria no dial mais próxima das outras rádios com quem disputava audiência: Tribuna (105.5 MHz) e Cultura (106.7 MHz). Por sua vez, a emissora de Osasco (que seria a Alpha FM, rádio adulta fundada pouco depois) ficaria mais perto, no dial dos receptores de rádio, das emissoras tradicionais de São Paulo, como a Jovem Pan (100.9) e a Transamérica (100.1).

A troca da freqüência surtiu o efeito desejado, pois após um árduo trabalho de consolidação da nova posição no dial, a Rádio Guarujá FM é, aferido pelo IBOPE, desde 1996, a primeira colocada em audiência em toda a Baixada Santista.

Redes 
Entre 2006 e 2007, a rádio AM operou como Rádio Globo Baixada Santista, mas a parceria logo se desfez, Anteriormente, compunha a Rede Paulus Sat.

Em 2008, a Rádio Guarujá Paulista AM voltou a operar com seu nome tradicional, firmando uma nova parceria, com a Rede Jovem Pan SAT, oferecendo assim esporte e jornalismo de abrangência nacional e internacional, mas preservando e incentivando a programação local e regional.

Em 2010 os resultados da retomada de um nome tradicional da Rádio Guarujá Paulista, de enorme credibilidade no jornalismo local e regional, com prestação de serviço e entretenimento saudável culminaram com o reconhecimento do público e refletiram na avaliação de audiência do IBOPE. A Rádio Guarujá AM atingiu o liderança da audiência. Em programas tradicionais como o jornalístico Rotativa no Ar, os números são impressionantes. Nesse horário, aproximadamente 40% dos rádios ligados em toda a Baixada Santista estão na Rádio Guarujá AM. Isso é quase três vezes o percentual do segundo colocado no horário.

A "outra" Guarujá AM 
Existe ainda uma outra rádio Guarujá, em Florianópolis, fundada em 1942 e transmitindo em 1420 kHz. A escolha do nome é curiosa: Na época, os moradores da cidade só conseguiam captar as transmissões de duas Rádios, a Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, e da Rádio Atlântica, de Santos. Na Atlântica, eram habituais os elogios às Praias de Guarujá, além dos comentários sobre a elegância e opulência dos seus frequentadores. Assim, em Florianópolis, à época, Guarujá se tornou sinônimo de coisa chique. O nome da moda batizou a emissora catarinense e serve de referencial de como o Brasil via e vê Guarujá.

Internet 
A Rádio Guarujá Paulista também está presente na internet, possibilitando que sua programação seja apreciada em qualquer lugar do mundo. Irradiando em diversas frequências, leva o nome da cidade a diversas localidades, expandindo o seu rol de ouvintes e admiradores, cultivados ao longo de mais de 65 anos de história.

Migração para o FM e mudança de nome 
Em 30 de junho de 2022, a Rádio Guarujá realiza a migração do AM 1550 para o FM na frequência 104.9 MHz. Com isso muda o seu nome para Pérola FM mantendo algumas características da antiga emissora como o jornalismo atuante e as transmissões de jogos do Santos porém passando a tocar músicas de qualidade. A marca Guarujá segue presente através da atual Guarujá FM 104.5, do mesmo Grupo.

Equipe Esportiva (Radar Esportivo) 
 Davi Oliveira e Armando Gomes,narração
 Paulo Alberto, Cid Penha, Luiz Rincon e Fabricio de Lima,comentários
 Fabiano Cardoso,Walter Dias e Rogério Silvério,reportagens
 Marcelino Silva e Érico Mota,plantão
 Paulo Alberto,direção-geral
produção : Pietro Falbuon

Ligações externas 
Página oficial

Guarujá (Guarujá)
Mídia de São Paulo (estado)
Estações de rádio fundadas em 1949